Lis ou LIS peuvent avoir plusieurs significations.

Botanique 
Lis est une orthographe alternative de lys qui désigne diverses plantes :
 Une plante herbacée de divers genres de la famille des Liliaceae :
 Les « vrais lys », du genre Lilium,
 Lis de mai ou lis des vallées, deux noms vernaculaires du muguet de mai, du genre Convallaria,
 le Lis de saint Bruno, également appelé Lis des Allobroges ou Lis des Alpes, est une Liliacée du genre Paradisea,
 la Phalangère à fleurs de Lis, une Liliacée du genre Anthericum ;
 Les lis araignée, des plantes de la famille des Amaryllidacées, de genre Hymenocallis pour la plupart ;
 Lis des étangs est un nom vernaculaire du nénuphar.

Héraldique 
 La fleur de lis est un meuble héraldique ;
 Le lis de jardin est un meuble héraldique représentant un lys réaliste, sur pied (fleur, tige et feuilles).

Langue 
 lis, un des multiples noms du barma, une langue du Tchad et du Nigeria (liste des langues du Tchad).

Toponyme 

 Le Lis est un affluent de l'Échez (bassin de l'Adour) dans les Hautes-Pyrénées ;
 La vallée du Lis est une petite vallée des Pyrénées dans le Luchonais en Haute-Garonne ;
 Lis est  l'ancien nom (1169) de l'actuelle commune de Lys-lez-Lannoy ;
 Mahienne de Lis, mère de Messire Hues de Lannoy, décédé en 1349.
 Lis est le nom d'un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ;
 le Lis ou Rio Lis, est un fleuve portugais du Pinhal litoral, dans la Région Centre.

Patronyme 

 Andrzej Lis (né en 1959), escrimeur polonais ;
 Bogdan Lis (né en 1952), syndicaliste et homme politique polonais ;
 Kazimierz Lis (1910-1998), footballeur polonais ;
 Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis (1958-), aristocrate espagnol, homme d'affaires, jockey et entraineur de chevaux de courses ;
 Lucjan Lis (né en 1950), coureur cycliste polonais ;
 Małgorzata Lis (née en 1981), joueuse de volley-ball polonaise ;
 Mateusz Lis (1997-), footballeur polonais ;
 Michel Lis (1937-2015), journaliste et animateur de radio et de télévision français ;
 Pełka Lis (XIII s.), prélat catholique polonais ;
 Sergio de Lis (né en 1986), coureur cycliste espagnol ;
 Tomasz Lis (né en 1966), journaliste polonais.

 Lis, le nom de l'un des plus anciens clans de la noblesse polonaise.

Prénom 
 Lis est un prénom féminin germanique (francisé en Lise) ainsi qu'un prénom masculin albanais.

Sigle

LIS est un sigle, pouvant signifier :
 Langage d'Implémentation de Systèmes, un langage de la CII, concurrent modulaire de C et préfiguration d'Ada, développé sous la direction de Jean Ichbiah ;
 Laboratory Information System ;
 Locked-in syndrome en médecine, une atteinte neurologique rare, le patient ne peut ni bouger, ni parler mais reste en pleine possession de ses facultés cognitives ;
 Longest Increasing Subsequence, plus longue sous-suite strictement croissante en français, un problème d'algorithmique.
Luxembourg Income Study, un centre de recherche statistique transnational en économie

Code 
LIS est un code pouvant désigner :
 .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de patronyme
Code
Homonymie de toponyme
Patronyme polonais
Patronyme hispanique